Христо Маринчев е български офицер, генерал-майор от Държавна сигурност.

Биография 
Роден е в Шумен през 1928 г. Баща му е член на БКП и е партизански ятак.

Учи във вечерна гимназия. Маринчев е член на РМС след 1944 г. Работи в редакцията на в. „Освобождение“. От 1950 до 1951 г. учи във Военното училище в София. Тогава става член на БКП. Влиза в системата на МВР от 9 септември 1951 г. като младши следовател в следственото отделение на V управление на ДС (по-късно III управление – военно контраразузване). От 1954 до 1956 г. учи в Школата на МВР. През 1958 г. постъпва в трето секретно политически управление за борба с контрареволюцията, като се занимава с православното духовенство. Още на следващата година спомага за разкриването на 19 свещеници и църковни служители, които са обвинени в присвояването на 1 млн. лв. при търговия с църковни свещи и календарчета.

През 1961 г. е прехвърлен към II управление на ДС, където продължава да работи сред духовенството. Започва да учи история в Софийския университет. От 1967 г. е назначен в новосъздаденото VI управление на ДС за борба с идеологическата диверсия. От юли 1972 г. започва работа в отдел 14, който се занимава с културно-исторически разузнаване. Маринчев като ръководител на отдела е основния инициатор на операция „Маратон“ (открадването на История славянобългарска от манастира Зограф в Атон). Официалната длъжност на Маринчев е съветник в Комитета по въпросите на БПЦ и религиозните култове към Министерството на външните работи.

На 23 май 1993 година, при нелеп инцидент с автомобила си, в Гърция, загива неговият син Кирил Маринчев.

Пенсионира се на 1 април 1989 г. Награден е с орден „За военна доблест и заслуга“ 1 степен.

През септември 2000 г. Маринчев пада от велосипеда си в Плиска. Няколко дни по-късно издъхва в болницата в Нови пазар.

Бележки 

Национален военен университет „Васил Левски“
Генерали от Държавна сигурност
Генерал-майори от НРБ
Починали в Нови пазар
Родени в Шумен